Cuomo est un patronyme d'origine italienne notamment porté par  
 Andrew Cuomo (né en 1957), homme politique américain, ancien gouverneur de l'État de New York, fils de Mario
 Chris Cuomo (né en 1970), journaliste américain, fils de Mario
 Danny Cuomo (né en 1955), hockeyeur canadien
  (né en 1958), compositeur américain
 Franco Cuomo (1938-2007), écrivain italien
  (né en 1962), ingénieur informatique américain
 Jim Cuomo, saxophoniste et clarinettiste américain
 Mario Cuomo (1932-2015), homme politique américain, ancien gouverneur de l'État de New York, père d'Andrew et de Chris
 Matilda Cuomo (née en 1931), militante américaine, épouse de Mario
 Rivers Cuomo (né en 1970), musicien américain
 Serafina Cuomo (née en 1966), historienne des mathématiques et des sciences italienne.

Homonymie
Homonymie de patronyme